|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Wesseling

Weblinks

Einzelnachweise 

Wesseling
!